Сибирский международный марафон (сокращённо , , сокращённо SIM) — марафон в Омске, проводится с 1990 года. Единственный российский марафон, который имел в 2012-2015 годах статус Road Race Bronze ИААФ. В 2016 году статус отозван.

История 
Марафон проводится ежегодно в Омске с 1990 года. До 2012-го года марафон традиционно проходил в первую субботу августа, в 2012-м марафон был перенесён на 12-е августа (второе воскресенье), для синхронного старта с Олимпийским марафоном в Лондоне; вследствие изменения времени проведения с утреннего на вечернее, когда температура воздуха выше, было зафиксировано много жалоб на плохое самочувствие, поэтому в 2013-м году было решено провести марафон в сентябре. Один из шести российских марафонов, чья трасса сертифицирована Ассоциацией международных марафонов и пробегов (AIMS).

По числу участников основной, марафонской, дистанции занимает третье место в стране. Помимо основного старта на марафонскую дистанцию в рамках пробега проводятся и другие соревнования: несоревновательный забег на 6 км, и соревновательный забег на 10 км, а также марафонская эстафета (экиден).

В 2010 году Сибирский международный марафон первым в России получил право участвовать в мировой акции, посвящённой 2500-летию марафонского движения. В 2011 г. марафон начал бороться за присуждение ему бронзового лейбла, который означает международное признание. В декабре 2011 года состоялось присуждение статуса Road Race Bronze ИААФ.

В 2011 году вошёл в список 50 лучших марафонов мира по версии AIMS.

В 2012 году марафонцы приняли старт не в первую субботу августа, как обычно, а в воскресенье, 12 августа в 17:00 — параллельно с олимпийским марафоном в Лондоне.

В 2013 году марафон был проведён 22 сентября.
В 2014 и 2015 годах марафон также прошёл в конце сентября.
В 2016 году к 300-летию города Омска марафон перенесли на 7 августа.

Официальные соревнования 
Сибирский международный марафон проводит НП «Марафон», которое организует ещё два всероссийских беговых события в Омске, где постоянно принимают участие зарубежные спортсмены — Рождественский полумарафон и Омский полумарафон-гандикап.

Марафон 
Участвуют мужчины и женщины в возрасте 18 лет и старше. Лимит времени на марафонской дистанции — 6 часов 00 минут.

Рекорды трассы:
 2:13:02 — Эдуард Тухбатуллин, 1993 г.
 2:29:11 — Марина Ковалёва, 2021 г.

Экиден 
Эстафета на марафонской дистанции. Участники: мужские и женские команды из шести человек в возрасте 14 лет и старше. Этапы эстафеты: 5; 10; 5; 10; 5; 7,195 км.

Спидскейтинг 
Скоростное катание на роликовых коньках (спидскейтинг) на дистанции 42 км 195 м. Последний раз старт проводился в 2008 году. Участники: спортсмены в возрасте 16 лет и старше на роликовых коньках и в защитных шлемах.

2011 год 
В 2011 г. на старт соревновательных и несоревновательного пробегов вышло более 15 тысяч человек. В марафонском пробеге победил Кейо Джозфат из Кении. У женщин лидировала омичка Нина Поднебеснова.

2012 год 
Старт марафона был сделан не в обычное прохладное утреннее время, а одновременно с мужским олимпийским марафоном — в 17.00 местного времени. Температура воздуха достигала 33—36 градусов, от асфальта повышалась ещё больше до 56 - 57 градусов, вода на питьевых пунктах была горячей. Как потом оказалось 12 августа 2012 - это был самый жаркий день за последние 100 лет! В экстремальных условиях бега никто из профессиональных спортсменов не стал тратить своё здоровье в погоне за результатом (для получения призовых призёрам необходимо было уложиться в норматив), и все элитные спортсмены просто сошли на разных участках трассы. Даже болельщикам было трудно поддерживать спортсменов, среди которых по разным данным от 23 до 40 человек оказались в ситуации, из которой нельзя выйти без помощи врачей. Случилась сенсация — победителем марафона стала Ольга Мазурёнок из Белоруссии (2:44.47). Это редкий случай, когда абсолютным победителем марафона становится женщина. Победитель среди мужчин — Николай Григоров из Барнаула — пришёл вторым с результатом 2:49.07.

2013 год 
Забег 2013 года был омрачён допинговым скандалом у женщин. Первой к финишу пришла россиянка Евгения Данилова, на 10 секунд опередив эфиопскую бегунью Месерет Менгисто. Однако по итогам допинг-контроля результат Даниловой был аннулирован, а спортсменка дисквалифицирована на два года: в её допинг-пробе обнаружили запрещённую субстанцию (GW 1516 — класс S4.5). Первое место присудили эфиопке. У мужчин все места на пьедестале почёта заняли африканские спортсмены: первым стал Нигасси Кетема из Эфиопии, вторым — кениец Эванс Кипкорир Тайгет, а третьим — представитель ЮАР Дэвид Нгакане. Россиянин Андрей Миняков занял четвёртое место, завоевав Кубок России по марафону.

2019 год 
Создана статья к 30-летнему юбилею SIM. Интересные факты и история марафона в Омске, который стал настоящим брендом региона

Победители прошлых лет 

Легенда:

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Мероприятия, регулярно проводимые с 1990 года
Российские легкоатлетические марафоны
Международные спортивные соревнования в Омске